MultiMedia Card
 MMC – konsola zarządzania systemu Windows
 Wędrujący kompleks motoryczny (ang. Migrating myoelectric complex)
 Miata miniChallenge (MMC) – polska seria wyścigów samochodowych modelu Mazda MX-5 (Miata).

Przypisy